Francesco Parravicini (Milão, 31 de janeiro de 1982) é um futebolista italiano que atualmente joga no Livorno Calcio.

Ligações externas
 Francesco Perravicini no Ogol.com

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Palermo Football Club
Naturais de Milão